

Titre d'oeuvres

Musique 
 On Air, album du groupe britannique The Shamen, sorti en 1993 ;
 On Air, album d'Alan Parsons, sorti en 1996 ;
 On Air, album de John Fahey, sorti en 2004 ;
 On Air, album de Chris Whitley, sorti en 2006 ;
 On Air, album des Rolling Stones, sorti en 2017 ;

Télévision 
 On Air, série télévisée sud-coréenne réalisée en 2008 par Shin Woo-chul ;
 On Air, série télévisée américaine diffusée en 2014 ;

Cinéma 
 On Air, court métrage américain de Zied Bouras sorti en 2017 ;
 On Air, court métrage néerlandais de Bastiaan Rook sorti en 2019 ;

Autres 

On Air peut aussi faire référence à :
 onAir, application mobile communautaire permettant d'être alerté des dernières actualités d'une personnalité ;
 «  », expression signalant au personnel extérieur au studio d'une station de radio qu'une émission est en cours, ou que l'animateur est à l'antenne, afin d'éviter les entrées dérangeantes ou bruyantes qui pourraient perturber la diffusion.